Rex Ingram peut désigner :
 Rex Ingram (1892-1950), réalisateur américain ; 
 Rex Ingram (1895-1969), acteur américain.